Попово село може да се отнася за:

 Попово село, на гръцки Пападес, село в дем Драма, Гърция;
 Попово село, историческо село в Мъглен, Гърция;

Вижте също 
 Попово (пояснение)